Los superagentes puede hacer referencia a:

La gran aventura, película argentina de 1974 dirigida por Emilio Vieyra.
La super, super aventura, película de 1975 dirigida por Enrique Carreras 
La aventura explosiva, película de 1977 dirigida por Orestes A. Trucco.
Los superagentes biónicos, película de 1977 dirigida por Mario Sabato.
Los superagentes y el tesoro maldito, película de 1978 dirigida por Mario Sabato.
Los superagentes no se rompen, película de 1979 dirigida por Julio De Grazia.
La aventura de los paraguas asesinos, película de 1979 dirigida por Carlos Galettini.
Los superagentes contra todos, película de 1980 dirigida por Carlos Galettini.
Los superagentes y la gran aventura del oro, película de 1980 dirigida por Carlos Galettini.
Superagentes y titanes, película de 1983 dirigida por Adrián Quiroga.
Los superagentes contra los fantasmas, película de 1986 dirigida por Julio Saraceni.
Los superagentes,nueva generación, película de 2008